Stegelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Stegelmann (1909–1988), deutscher Politiker (DP)
 Henning Stegelmann (* 1964), ein deutscher Synchronautor und Dialogregisseur
 Ulrich Stegelmann, Professor für Informations- und Kommunikationstechnik an der Fachhochschule Aachen